Иссурин – русская фамилия.

Известные носители 
 Иссурин, Александр Иосифович (1916—2013) — советский и российский спортивный организатор, журналист, судья по лёгкой атлетике.
 Иссурин, Зиновий Иосифович (1905—1994) — советский тренер по лёгкой атлетике.
 Иссурин, Владимир Борисович — учёный в области спортивной педагогики; доктор педагогических наук, профессор.